Aim steht für:
 Aim (Chabarowsk), Dorf im Osten Sibiriens, Region Chabarowsk, Russland
 Aim (Fluss), Zufluss der Maja in Russland
 Aim (Schalkham), Ortsteil der Gemeinde Schalkham, Landkreis Landshut, Bayern
 Aim (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 AIM-Verlagshaus

AIM steht als Abkürzung für:
 Adult Industry Medical Health Care Foundation
 Aeronomy of Ice in the Mesosphere, ein Forschungssatellit der NASA
 Agência de Informação de Moçambique, die halbstaatliche Nachrichtenagentur Mosambiks
 Airborne Intercept Missile, siehe Luft-Luft-Rakete
 Aide à l’implantation monastique, Gründungsname eines Hilfsbündnisses von Klöstern der benediktinischen Ordensfamilie 
 Alliance Inter Monastères, ein Bündnis von Klöstern der benediktinischen Ordensfamilie
 Alternative Investment Market, ein Börsensegment der LSE
 American Indian Movement
 AOL Instant Messenger
 Austrian Institute of Management, siehe Fachhochschule Burgenland #Fernstudium
 Austrian Internet-Monitor
 Assemblaggio Italiano Motocicli, ehemaliger italienischer Motorradhersteller
 Asteroid Impact Mission, eine nicht verwirklichte Mission der ESA, siehe Asteroid Impact & Deflection Assessment

Abkürzung